Partit Nacional de Nigèria (del seu nom en anglès National Party of Nigeria), partit polític històric de Nigèria
 Transistor NPN, transistor bipolar compost de tres capes de semiconductors dopats tipus N, P i N, respectivament